Friedrich Wilhelm Ludwig Grützmacher (1832-1903), Duits cellist en componist
 Leopold Grützmacher (1835-1900), Duits cellist en componist, broer van Friedrich Wilhelm Ludwig
 Friedrich Grützmacher (1866-1919), Duits cellist, zoon van Leopold